Carbonatisierung bezeichnet:

 Carbonatisierung (Boden), in der Bodenkunde die Bildung und Anreicherung von Calciumcarbonat im Boden
 die chemische Umwandlung von Mineralen durch Reaktion mit Kohlensäure, siehe Kohlensäureverwitterung
 Reaktion von Löschkalk mit Kohlensäure zu Calciumcarbonat („Auskarbonatisieren“), siehe technischer Kalkkreislauf
 Carbonatisierung (Beton), speziell im Bauwesen die unerwünschte Umwandlung des Calciumhydroxids (Portlandit) im Stahlbeton in Calciumcarbonat (Calcit)

Siehe auch:
 Karbonisierung